Příjmení Sivek nosí více významných osobností:

 Alois Sivek (1920–1971) – český literární historik a kritik, bohemista, polonista, folklorista, editor literárních textů a vysokoškolský pedagog
 Michal Sivek (* 1981) – bývalý český hokejový útočník
 Viliam Sivek (* 1946) – český podnikatel, otec Michala Siveka

Podobné příjmení 
 Sivák